Sarata – nazwa dwóch różnych rzek płynących na Ukrainie:
 Sarata – rzeka w obwodzie odeskim. Płynie przez zachodnią część Niziny Czarnomorskiej, wpada do limanu Sasyk. Długość rzeki wynosi 119 km, powierzchnia dorzecza – 1250 km2.
 Sarata – rzeka w Bukowinie, prawy dopływ Białego Czeremoszu, długości 15 km.

Zobacz też 
 Sărata – rzeka w Rumunii

Linki zewnętrzne